Кліє́нт (від , від ранішого cluens — «той, що слухає») — багатозначний термін.

З гуманітарних дисциплін слово перейшло у технічні.
 Клієнт — у Давньому Римі вільний громадянин, який добровільно віддавався під заступництво патрона. Патрон усіляко сприяв своїм клієнтам, які, в свою чергу, під час виборів повинні були підтримувати кандидатуру свого патрона або його партнера.
 Клієнт — споживач, який, в силу певних обмежень, змушений залежати від постачальника.
 Клієнт — користувач послуг у психології, соціальній роботі та інших немедичних галузях, який не є пацієнтом, та користується відповідними правами.
 Клієнт B2B — дилер, який розповсюджує товар по власній торговій мережі.
 Клієнт B2C — дилер, який продає товар кінцевому клієнту.
 Клієнт (у техніці) () — Комп'ютер (або програма), що використовує ресурси, надані іншим комп'ютером (або програмою), який називається сервером.
 Клієнт (по відношенню до адвоката) — фізична або юридична особа, держава, орган державної влади, орган місцевого самоврядування, в інтересах яких здійснюється адвокатська діяльність.
 Клієнт банку — будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку.
 Клієнт в інформатиці — апаратний або програмний компонент обчислювальної системи, який надсилає запити серверу.
 Тонкий клієнт () — комп'ютер або програма-клієнт, який переносить всі або більшу частину завдань з обробки інформації на сервер.
 Поштовий клієнт — комп'ютерна програма, призначена для одержання, написання, відправлення та зберігання повідомлень електронної пошти.
 FTP-клієнт — комп'ютерна програма для спрощення доступу до FTP-серверу.
 Афілійований клієнт () — учасники інкубаційної програми, що не є орендарями площ інкубатора.
 DNS-клієнт — комп'ютерна програма або модуль в програмі, що забезпечує з'єднання із DNS-сервером для визначення IP-адреси по його доменному імені.
 «Клієнт завжди мертвий» () — американський драматичний телесеріал.
 «Прославлений клієнт» () — оповідання Артура Конана Дойля.
 Клієнт-серверна архітектура — один із архітектурних шаблонів програмного забезпечення.
 Клієнт-центрована терапія — один із різновидів сучасної психотерапії.

Див. також 

 Список XMPP-клієнтів

Посилання 
 Клієнти  //